Борина може бити:

 Горња Борина, насељено мјесто града Лознице, Република Србија
 Доња Борина, насељено мјесто у општини Мали Зворник, Република Србија